Хорістодери (Choristodera) — викопний ряд напівводних діапсидних плазунів. Існував з середини юри, або навіть з тріасу до кінця міоцену. Хорістодери були різноманітні за морфологією. Найбільш відомими є крокодилоподібні неохорістодери, такі як хампсозаври. Інші хорістодери нагадували ящірок з довгими шиями. Вони мешкали в Північній півкулі. Викопні рештки хорістодер були знайдені в Північній Америці, Європі і Азії, а також, можливо, в Північній Африці. Кладисти відносять хорістодер до неодіапсид, однак точне філогенетичне положення хорістодер залишається невстановленим.

Історія відкриття 

Рід Choristodera був встановлений в 1876 році Едвардом Копом, початково як підрід дзьобоголових. В нього був включений хампсозавр, описаний з пізньокрейдяних шарів Монтани. Через рік, в 1877 році, Поль Жерве знайшов Simoedosaurus у шарах часів верхнього палеоцену поблизу Серне-ле-Реймса. Лише в кінці 20-го століття палеонтологи почали знаходити нові види хорістодер. В кінці 1970-х років декілька таксонів були описані радянсько-монгольськими палеонтологами з ранньокрейдяних відкладень Монголії. Британська палеонтологиня Сьюзен Еванс в дослідженнях 1989 - 1991 року описала новий матеріал Cteniogenys  з середньої юри Великої Британії. Цей рід був вперше описаний Чарльзом Гілмором в 1928 році з відкладень пізньої юри на заході США, але залишався загадковим. Дослідження показали, ще це були невеликі хорістодери, схожі на ящірок. Вони відрізнялися від описаних раніше крокодилоподібних форм.

Опис 

Хорістодери були довжиною від 30 см до 3 м. Неохорістодери, такі як хампсозаври є найвідомішою групою хорісодер. Вони нагадували сучасних гавіалів або псевдогавіалів своєю довгою вузькою мордою і невеликими, гострими, конічними зубами. Інші хорістодери сукупно називаються "не-неохорістодерами" і в основному представлені невеликими формами, схожими на ящірок, хоча Shokawa, Khurendukhosaurus і Hyphalosaurus мали довгі шиї, подібні до плезіозаврових. Група "не-неохорістодер" є парафілітичною.

Анатомія скелету 

Дослідження, проведене в 2019 році Мацумото і колегами показало, що хорістодери мають 9 синапоморфій (спільних рис, характерних для групи). Всі відомі хорістодери мають унікальну кістку в черепі, не виявлену у інших рептилій. Її називають "неоморфною кісткою" і вона є частиною дерматокраніуму. Були виказані припущення, що ця кістка є гомологічною до стремінця. Примітивні хорістодери мали видовжені верхні і нижні скроневі отвори. Вони були значно розширені у неохорістодер, що надавало черепу хампсозавра сердцеподібної форми, якщо дивитись згори. У багатьох "не-неохорістодер" нижні скроневі отвори повторно закриті. Хорістодери мали черевні ребра, як сучасні Крокодилоподібні.

Палеобіологія 
Хорістодери зустрічаються виключно у прісноводних відкладеннях. Часто їхні викопні рештки знаходять поряд з рештками черепах, риб, жаб, саламандр і крокодилоподібних. Імовірно. вони мешкали в умовах помірного клімату. Рештки неохорістодер були знайдені у північній Канаді, у відкладеннях коньякського і сантонського ярусів пізньої крейди  (~ 89-83 млн років тому), часів екстремального тепла. через морфологічну схожість між хорістодерами і крокодилоподібними часто припускають, що між ними існувала конкуренція. Однак "не-неохорістодери" були менші за дорослих крокодилоподібних і з більшою імовірністю конкурували з іншими таксонами. Більш морфологічно схожі на крокодилів хорістодери імовірно, мали окрему екологічну нішу. Палеонтологи помітили, що неохорістодери з вузькою мордою, як в сучасних гавіалів, зустрічаються поряд з широкомордими крокодилами.

Раціон 
Дослідники припускають, що хорістодери були рибоїдними. Cteniogenys і Lazarussuchus імовірно, харчувались безхребетними. Дослідження скам'янілих нутрощів Monjurosuchus показало наявність кутикули безхребетних.

Розмноження 
Хорістодера Hyphalosaurus була знайдена з 18 повністю сформованими ембріонами всередині тіла матері, однак інші скам'янілості показують, що Hyphalosaurus відкладали яйця зі шкіряною шкаралупою, як лепідозаври. Імовірно, хорістодери були яйцеживородними. Самки хампсозаврів, імовірно, могли виповзати на берег щоб відкласти яйця, але самці і молоді особини не могли виповзати на берез через відмінності в морфології хребта і кісток. Скелет дорослого Philydrosaurus був знайдений поряд зі скелематими молодих особин, що може вказувати на те, що хорістодери могли проявляти батьківську опіку.

Класифікація і фологенія 
Дослідники сходяться на тому, що хорістодери входили до групи Neodiapsida, однак їх точне положення в кладі невизначене через сукупність примітивних і прогресивних рис будови а також через довгу примарну лінію після відокремлення хорістодер від інших рептилій. Початково їх було віднесено до Rhynchocephalia, однак пізніше Коп перевів їх до Lacertilla через форму шийних хребців. В 1891 році Луї Долло повернув хорістодер до Rhynchocephalia, але в 1895 році висловив припущення про їх спорідненість з пареязаврами. Альфред Ромер в дослідженнях 1956 і 1968 року помістив хорістодер в ряд Eosuchia. Ця класифікація була широко сприйнята. однак після того, як кладистичні дослідження 1980-х рокі довели немонофілітичність еозухій, класифікація хорістодер знову стала невизначеною. Подальші класифікації відносили хорістодер до архозавроподібних, лепідозавроподібних або представників Diapsida incertae sedis.

Внутрішня філогенія хорістодер також довгий час була невідомою, особливо незрозумілим було положення "не-неохорістодер". В 2020 році Дуном і колегами була створена кладограма:

Історія еволюції 

Хорістодери. імовірно, відділились від інших рептилій до кінця пермського періоду, тобто близько 250 млн років тому, виходячи з їхнього філогенетичного положення. В 2015 році Райнер Шох повідомив про знаходження нової невеликої (до 20 см) діапсидної рептилії в тріасових (Ладинський ярус) відкладеннях Південної Німеччини. Шох вважав цю рептилію хорістодерою. Pachystropheus з пізнього тріасу (ретський ярус) Британії був представлений як хорістодера, однак його не можна зі впевненістю віднести до цього ряду. Найбільш рання хорістодера, щодо якої в палеонтологів немає сумнівів, а саме  Cteniogenys була знайдена у відкладенях кінця середньої юри (батський ярус) в багатьох формаціях по всій Північній півкулі- в Британії, Португалії, США, Киргизстані, західному Сибіру, Європейській Росії і, можливо, в Марокко.

В ранній крейді хорістодери зазнали значної еволюційної радіації. Це відбулося, найімовірніше, в Азії і представляло собою пік різноманіття хорістодер, включаючи першу появу гавіалоподібних неохорістодер, які, імовірно, еволюціонували у відсутності в регіоні водних неозухієвих крокодилоформ. В пізньому крейдяному періоді неохорістодери з'явились в Північній Америці. Хорістодери пережили крейдове вимирання і продовжували жити в палеогені. Неохорістодери вимерли в еоцені. Їх вимирання співпало з підвищенням температури. "Не-неохорістодери" продовжували жити в Європі в палеоцені. Останньою відомою хорістодерою була ящіркоподібна Lazarussuchus, останні викопні рештки якого датуються пізнім міоценом (11,6 млн років тому).

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 
 
 
  — brief article on the fossil record of choristoderes

Хорістодери
Ряди плазунів
Вимерлі тварини, описані 1876